
Termin -{PCI}- ima više značenja.

 Konvencijalni PCI
 Perkutana koronarna intervencija